Palazzo Imperiale dell'Arena – palazzo di Parma
 Palazzo imperiale – palazzo di Addis Abeba
 Palazzo imperiale – palazzo di Goslar
 Palazzo imperiale – palazzo di Kyoto
 Palazzo imperiale – palazzo di Livadija
 Palazzo imperiale – palazzo di Rio de Janeiro
 Palazzo Imperiale – palazzo di Savona
 Palazzo imperiale – palazzo di Tokyo
 Palazzo Gio Vincenzo Imperiale – palazzo di Genova, situato in piazza Campetto 8a
 Palazzo Ottavio Imperiale – palazzo di Genova, situato in piazza Campetto 2

Pagine correlate
 Palazzo imperiale di Costantinopoli
 Palazzo imperiale romano